Кандешти има више значења:

 Општина Кандешти (Ботошани), општина у округу Ботошани у Румунији
 Општина Кандешти (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији